

Administracja 
 rewizor – urząd w carskiej Rosji
 rewizor biletów – kontroler biletów

Film 
 Rewizor  (Inspector General) – film brytyjski z 1949
 Rewizor  (IDelibabok Orszaga) – film węgierski z 1984

Literatura 
 Rewizor – komedia Nikołaja Gogola